Кор:

 Кор — один из бахнарских народов Вьетнама, говорящий на языке куа.
 Кор — древнееврейская мера объёма сыпучих тел и жидкостей, равная хомеру — предположительно около 350 или 390 литров.
 Кор — в античной мифологии божество, сын Гибрис (Геродот. История VIII 77, пророчество Бакида).
 Кор Орландский, или Шаста — персонаж «Хроник Нарнии».
 Мышцы кора — комплекс мышц, которые отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника. (См. мышцы туловища человека).

Личное имя 
 Кор — коми-пермяцкий князь.
 Кор Кее — нидерландский органист и композитор.

Фамилия 
 Кор, Аба Максович (1923—2007) — российский советский живописец.
 Кор, Авшалом (род. 1950) — израильский лингвист.
 Кор, Доминик (род. 1994) — немецкий футболист.
 Кор, Леопольд (1909—1994) — австрийский экономист, юрист, политолог.
 Мозес Кор, Ева (1934—2019) — узница Освенцима.

Топоним 
 Кор (Верхняя Сона) — коммуна в регионе Франш-Конте (Франция).

Сокращения 
 -кор — составная часть сложных слов — музыкальных жанров и смежных областей культуры: хардкор, металкор, дэткор, грайндкор и т. п.
 кор. — сокращение от слов корейский или Корея.
 Кор. — сокращение, применяемое в качестве библиографической ссылки на библейские книги о посланиях к коринфянам: 1 Кор., 2 Кор.
 КОР — Калининградский оборонительный район.
 КОР — Канал имени Октябрьской Революции — оросительный канал в Дагестане.
 КОР — Клуб имени Октябрьской революции — первоначальное название футбольного клуба «Локомотив».
 КОР-1 (Бе-2) — палубный катапультный поплавковый гидросамолёт.
 КОР-2 (Бе-4) — палубная катапультная летающая лодка.
 КОР — Кировский оптовый рынок (г. Екатеринбург)

См. также 
 Корь — инфекционное заболевание.
  (неоднозначность)
 Кора (значения)
  (неоднозначность)
 
 Кур (значения)

Примечания